Ранчо Монсерат има више значења:

 Ранчо Монсерат (Ел Еспинал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Монсерат (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Монсерат (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику